Bielawa est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 de la ville de Bielawa, dans le powiat de Dzierżoniów ;
 du village de Bielawa, dans le powiat de Wrocław.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Bielawa, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Bielawa, dans la voïvodie de Mazovie.